Rancourt est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 

 Henry de Rancourt de Mimérand (1910-1992), général français, compagnon de la Libération.
 Marc Rancourt (né en 1984), joueur de hockey sur glace canadien
 Nicole Rancourt, femme politique provinciale canadienne
  (né en 1939), chanteur américain
 Sylvie Rancourt (née en 1959), auteure de bande dessinée québécoise
  (née en 1959), poétesse amérindiennes

Toponyme

 Rancourt, commune française de la Somme
 Rancourt, commune française des Vosges
 Rancourt-sur-Ornain, commune française de la Meuse

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France